Harta – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Dynów
 Harta – wieś i gmina w południowej części Węgier, w komitacie Bács-Kiskun, w powiecie Kalocsa
 Harta – dawna gromada w Polsce

Zobacz też 
 Trofeum Harta
 Hart